Liste der Stolpersteine in Homberg steht für:

 Liste der Stolpersteine in Homberg (Efze)
 Liste der Stolpersteine in Homberg (Ohm)